Зелёный змий — фразеологизм, обозначающий спиртные напитки или пьянство
 «Зелёный змий» — советский мультфильм 1962 года, посвящённый той же проблеме.
 «Зелёный змий» (тж. «Джон Ячменное Зерно», ) — автобиографический очерк Джека Лондона.

Примечания